Зотичи — деревня в Карагайском муниципальном округе Пермского края России.

История 
Известна с 1904 года. До марта 2020 года входила в состав ныне упразднённого Нердвинского сельского поселения Карагайского района.

География 
Деревня находится в западной части края, в пределах одного из северо-восточных отрогов Верхнекамской возвышенности, на берегах реки Волховки (приток Нердвы), на расстоянии приблизительно 47 километров (по прямой) к северо-северо-востоку (NNE) от села Карагай, административного центра округа. Абсолютная высота — 138 метров над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как умеренно континентальный, с продолжительной многоснежной холодной зимой и коротким умеренно тёплым летом. Средняя многолетняя температура самого холодного месяца (января) составляет −15,7 °С (абсолютный минимум — −50 °С), температура самого тёплого (июля) — 17,6 °С (абсолютный максимум — 36 °С). Безморозный период длится в течение 100—130 дней. Среднегодовое количество осадков — 430—450 мм.

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в половой структуре населения мужчины составляли 37,5 %, женщины — соответственно 62,5 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 94 % из 16 чел.

Примечания 

Населённые пункты Карагайского района